

Famiglie 
 Tonelli, famiglia storica della zona dell'alto Garda

Persone 
 Alessandra Tonelli (1988) – calciatrice italiana
 Amedeo Tonelli (1985) – arciere italiano
 Andrea Tonelli (1793-1859) – patriota italiano
 Annalena Tonelli (1943-2003) – missionaria italiana
 Antonio Tonelli (1686-1765) – compositore e violoncellista italiano
 Bob Tonelli (1929-1986) – attore italiano
 Guido Tonelli (1950) – fisico italiano
 Ignazio Tonelli – politico italiano
 Leonida Tonelli (1885-1946) – matematico italiano
 Lorenzo Tonelli (1990) – calciatore italiano
 Mark Tonelli (1957) – nuotatore australiano
 Virginia Tonelli (1903-1944) – partigiana italiana

Pagine correlate
 Tonello